Данчук Віктор Дмитрович (* 1957) — радіофізик, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений працівник транспорту України
 Данчук Володимир Іванович — генерал-майор Збройних сил України. Кавалер ордену «За заслуги» III ступеня.
 Андрієнко-Данчук Павлина Тихонівна (1925) — український літературознавець, публіцист.
 Л. І. Данчук — народний артист України, професор.
 П. І. Данчук — заслужений працівник культури.

Примітки